Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (secondo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (primo turno)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (secondo turno)

 Bob Carmichael /  Phil Dent (secondo turno)
 Vijay Amritraj /  Gene Mayer (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (secondo turno)
 Anand Amritraj /  Ross Case (primo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Pat Du Pré /  Dick Stockton (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1979